Осиківка (річка) — річка в Україні, ліва притока Кальміусу;
 Осиківка (село) — село у Кантемирівському районі Воронезької області Російської Федерації.